Образцовый — топоним, название населённых пунктов в России:
 Образцовый — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Образцовый — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Образцовый — посёлок в Сызранском районе Самарской области.